Brno-město je označení s různými významy:
 Brno-město – místní část Brna, územně identická s katastrálním územím Město Brno
 okres Brno-město
 bývalý soudní okres Brno-město – viz Vnitřní Brno
 město Brno

Související články 
 Brno – město uprostřed Evropy, festival